Grądzik ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen:

 Grądzik (Górowo Iławeckie), deutsch Herrmenau, Dorf in der Gmina Górowo Iławeckie in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Grądzik (Wieczfnia Kościelna), Dorf in der Gmina Wieczfnia Kościelna in der Woiwodschaft Masowien
 Grądzik (Żmigród), deutsch Herrmenau, Dorf in der Gmina Żmigród in der Woiwodschaft Niederschlesien